Synergy steht für

 Synergy Group, einen südamerikanischen Mischkonzern
 Synergy (Software), ein Computersteuerungsprogramm
 Synergy (Mod), eine Half-Life-2-Modifikation
 ein Pseudonym des Musikers Larry Fast
 den Digital Keyboards Synergy, einen frühen digitalen Synthesizer von 1982

Siehe auch:
 Synergie
 Rational Synergy
 Synergia